Confort puede referirse a:
confort, cualidad de las cosas o servicios confortables;
confort higrotérmico, condición confortable del ambiente;
Confort, comuna de Ain, Francia;
Confort, marca chilena de papel higiénico;
papel higiénico (en Chile).